Srbosjek (dosłownie serbosiek – zarzynacz Serbów – po chorwacku) – nóż zaprojektowany do celów  rolniczych, który swoją obecną nazwę uzyskał przez masowe wykorzystywanie  do eksterminacji więźniów ustaszowskich obozów koncentracyjnych, głównie Serbów w czasie II wojny światowej w Niepodległym Państwie Chorwackim.

Konstrukcja noża umożliwia wygodne korzystanie z innych narzędzi – np. cepów, grabi – bez konieczności odkładania go, co jest korzystne przy pracach wymagających częstej zmiany narzędzi – np. młocka.  
Srbosjek był produkowany podczas II wojny światowej przez niemiecką fabrykę Gebrüder Gräfrath, mieszczącą się w Solingen, na specjalne zamówienie marionetkowego rządu chorwackiego. Używany był podczas masowych mordów na więźniach w obozie koncentracyjnym w Jasenovcu i w innych miejscach.

Zbrodniarz Petar Brzica w 1942 jako kat przy użyciu srbosjeka poderżnął gardła, według różnych źródeł, od 670 do 1360 nowo przybyłym więźniom do obozu w Jasenovcu w ciągu jednej nocy.

Przypisy

Bibliografia 
 M. Ickiewicz-Sawicka, Prawne i kryminologiczne aspekty zbrodni ludobójstwa serbskiej ludności na Bałkanach w XX wieku - wybrane zagadnienia, „Elpis“, 15 (26), 2013, z. 27 (40), s. 179, przypis nr 32.

Linki zewnętrzne 
 
 
 
 Blood and Ashes of Jasenovac by Lordan Zafranovic

Niepodległe Państwo Chorwackie
Noże
Narodowy socjalizm

en:Jasenovac concentration camp#Srbosjek